X-Men (Marvel)

Animatie
 Pryde of the X-Men (pilot)
 X-Men animatieserie (1992-1997)
 X-Men: Evolution (2000-2003)
 Wolverine and the X-Men (2008-2009)

Films
 X-Men (film) (2000)
 X2: X-Men United (2003)
 X-Men: The Last Stand (2006)
 X-Men Origins: Wolverine (2009)
 X-Men: First Class (2011)
 The Wolverine (2013)
 X-Men: Days of Future Past (2014)

Computerspel
 X-Men: The Official Game (2006)

Muziek
 X-Men (band), een Engelse band die bestond tussen 1984 en 1986